GAAS est le sigle de :
 Generally Accepted Auditing Standards, une norme d'audit (voir  GAAS).
 Académie ghanéenne des arts et des sciences (en anglais, Ghana Academy of Arts and Sciences).

GaAs est le symbole de :
 arséniure de gallium, une substance chimique,

Gaas peut faire référence à :
 Gaas, une commune des Landes,
 Gateway as a Service, un service de cloud computing
Games as a service,